Wiels est le nom d'un centre d'art contemporain à Bruxelles

Patronyme 

 Antoine Wiels (né en 1988), jockey français
 Miguel Wiels (né en 1972), est un pianiste compositeur belge